LN ou ln pode referir-se a: 

 Logaritmo natural;
 ln (Unix), um comando de UNIX que cria atalhos;
 Lantanídeos, um grupo de elementos químicos;
 Abreviação, em português, de National League ("Liga Nacional"), uma das ligas que compõem a Major League Baseball.
 Liga Nacional (Portugal)

Desambiguação